Long Live Love может означать:

Музыка

Альбомы 
 Long Live Love — студийный альбом Оливии Ньютон-Джон 1974 года.
 Long, Live, Love — студийный альбом Кирка Франклина 2019 года.

Песни 
 «Long Live Love» — песня Сэнди Шоу 1965 года.
 «Long Live Love» — песня Оливии Ньютон-Джон 1974 года.
 «Long Live Love» — песня Лиэнн Раймс 2017 года.